Иван Панафидин:
 Панафидин, Иван Дмитриевич (1888—1937?)  — советский государственный деятель.
 Панафидин, Иван Павлович (1817—1906) — русский адмирал, сын П. И. Панафидина.